8-ма армія→9-та армія→10-та армія
Дев'ята а́рмія (9-та армія, 9 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 9-та армія (Російська імперія) — армія російської імператорської армії часів Першої світової війни (серпень 1914 — початок 1918)
 9-та армія (Червона армія) — армія червоних військ часів Громадянської війни (3 жовтня 1918 — 22 червня 1921)
 9-та армія (СРСР) — армія радянських військ часів Другої світової війни та післявоєнного часу (30 листопада 1939 — січень 1940; 22 червня 1941 — листопад 1943; 1966—1989)
 9-та гвардійська армія (СРСР) — гвардійська армія радянських військ часів Другої світової війни (5 січня 1945 — 11 травня 1945)

Німеччина 
 9-та армія (Німецька імперія) — армія німецьких військ часів Першої світової війни (19 вересня 1914 — 30 липня 1916; 6 грудня 1916 — 18 вересня 1918)
 9-та армія (Третій Рейх) — армія німецьких військ часів Другої світової війни (15 травня 1940 — 8 травня 1945)

Інші країни 
 9-та армія (Велика Британія) — армія британських військ часів Другої світової війни (1 листопада 1941 — лютий 1945)
 9-та армія (Італія) — армія італійських військ часів Другої світової війни (9 листопада 1940 — 1 липня 1941; 1 червня — 8 вересня 1943)
 9-та армія (Османська імперія) — армія османських військ часів Першої світової війни (7 червня 1918 — 3 квітня 1919)
 9-та армія (США) — армія американських військ часів Другої світової війни (15 квітня 1944 — червень 1945)
 9-та армія (Франція) — армія сухопутних військ Франції за часів Першої та Другої світових війн (29 серпня — 5 жовтня 1914; 6 липня — 7 серпня 1918; 15 жовтня 1939 — липень 1940)
 9-та армія (Японія)

Механізована 

 9-та механізована армія — механізована армія радянських військ післявоєнного часу, що дислокувалася у Примор'ї (1946—1947?)

Повітряна 

 9-та повітряна армія (СРСР) — повітряна армія радянських військ часів Другої світової війни (15 серпня 1942 — вересень 1945)
 9-та повітряна армія (США) — повітряна армія американських ВПС часів Другої світової війни та післявоєнного часу (8 квітня 1942 — по т. ч.)

Саперна 

 9-та саперна армія — саперна армія радянських військ часів Другої світової війни (жовтень 1941 — 4 лютого 1942)

Див. також 
 9 (число)
 5-та армія
 6-та армія
 7-ма армія
 3-тя армія
 14-та армія
 16-та армія